Die Liste der Städte in Algerien bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der größeren Städte des nordafrikanischen Staates Algerien.

Die mit Abstand größte Agglomeration in Algerien ist die von Algier mit einer Einwohnerzahl von 5.515.889 (Stand 1. Januar 2005). Damit leben etwa 17 Prozent der Menschen des Landes in der Hauptstadtregion.

Die folgende Tabelle enthält die Städte über 100.000 Einwohner, deren Namen in deutscher Transkription und in arabisch, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 12. Februar 1977, 20. März 1987 und 25. Juni 1998 sowie eine Schätzung für den 1. Januar 2005. Aufgeführt sind auch die Provinzen, die sogenannten Wilayat, zu denen die jeweilige Stadt gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

Siehe auch 
 Liste der größten Städte Afrikas
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 Office national des statistiques
 Mongabay – Aktuelle Einwohnerzahlen der Städte Algeriens
 City Population – Historische Einwohnerzahlen der Städte Algeriens

 
Algerien